Иван Спасский:
 Спасский, Иван Александрович (в монашестве Сергий; 1830—1904) — архиепископ Владимирский и Суздальский.
 Спасский, Иван Георгиевич (1904—1990) — учёный-историк, ведущий специалист по русской нумизматике, главный хранитель Отдела нумизматики Государственного Эрмитажа.
 Спасский, Иван Николаевич (1873—1941) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Спасский, Иван Тимофеевич (1795—1861) — доктор медицины, профессор Медико-хирургической академии по кафедре зоологии и минералогии.